Аделаида је лично име и, уједно, вишезначна одредница. Може значити:
 Аделејд (Јужна Аустралија) - главни град Јужне Аустралије
 Енглеска краљица Аделејд - која је живела током прве половине 18. века.
 Антарктичко острво Аделејд - налази се поред Антарктичког полуострва.

nl:Adelheid